Стеце́нко — українське прізвище, утворене від Стець — зменшеної форми імені Стефан (Степан).

Відомі носії 
 Стеценко Анна Олександрівна (1992) — українська плавчиня, паралімпійська чемпіонка.
 Стеценко Богдан Петрович (1980) — український художник.
 Стеценко Вадим Кирилович (1914—1984) — український композитор, скрипаль.
 Стеценко Вадим Олександрович (1981—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Стеценко Василь Кіндратович (1901—1971) — український графік.
 Стеценко Віктор Спиридонович (1915—1981) — український правоохоронець. Полковник внутрішньої служби. Начальник Київської вищої школи МВС СРСР. Заслужений юрист України.
 Стеценко Володимир Іванович (1941) — український композитор, член Національної Спілки композиторів України.
 Стеценко Гнат — лицар Залізного хреста Армії УНР.
 Стеценко Григорій Андрійович (1710—1781) — маляр-монументаліст і портретист.
 Стеценко Дмитро Олександрович (1987) — народний депутат України.
 Стеценко Кирило Вадимович (1953) — український скрипаль, композитор, педагог і громадський діяч.
 Стеценко Кирило Григорович (1882—1922) — український композитор, хоровий диригент і музично-громадський діяч.
 Стеценко Леонід Феодосійович (1914—1986) — український радянський літературознавець.
 Стеценко Микола Миколайович (1996) — український футболіст.
 Стеценко Олександр Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Стеценко Олександр Олексійович (1949) — генерал-полковник. Командувач військами Протиповітряної оборони України.
 Стеценко Павло Григорович (1962) — український і американський органіст, диригент, композитор.
 Стеценко Семен Григорович (1974) — український учений-правознавець. Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
 Стеценко Софія Сергіївна (2003) — українська актриса кіно і дубляжу.
 Стеценко Степан Омелянович (1903—після 1975) — радянський український державний та політичний діяч, один із організаторів і керівників підпільного та партизанського руху під час німецької окупації.
 Буняк (Стеценко) Тетяна Іванівна (1957) — радянська спортсменка, срібна призерка Ігор XXII Олімпіади з академічного веслування у складі вісімки.
 Стеценко Юрій Миколайович (1945) — український веслувальник, байдарочник, олімпійський чемпіон.

Українські прізвища
Прізвища на -енко